Ludhiana (stad); stad in de Indiase staat Punjab
Ludhiana (district); district in de Indiase staat Punjab